Namgyal ist ein tibetischer Personenname.

Namensträger 
 Chador Namgyal, König von Sikkim 1686–1717
 Gyurmed Namgyal, König von Sikkim 1717–1733
 Namgyal Namgyal, König von Sikkim 1733–1780
 Palden Thondup Namgyal, König von Sikkim 1963–1975, Thronprätendent 1975–1982
 Phuntsog Namgyal, König von Sikkim 1642–1670
 Sidkeong Namgyal I., König von Sikkim 1863–1874
 Sidkeong Namgyal II., König von Sikkim 1914
 Tensung Namgyal, König von Sikkim 1670–1686
 Tashi Namgyal, König von Sikkim 1914–1963
 Tenzing Namgyal, König von Sikkim 1780–1793
 Thutob Namgyal, König von Sikkim 1874–1914
 Tsugphud Namgyal, König von Sikkim 1793–1863
 Wangchuk Namgyal, Thronprätendent von Sikkim seit 1982

Siehe auch 

 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (* 1980), König von Bhutan seit 2006

Tibetischer Personenname